Михаи́л Андре́евич Каймако́в (; ) —  молдавский и российский футболист, полузащитник клуба «Славен Белупо», выступающий на правах аренды за московское «Торпедо», и национальной сборной Молдавии.

Клубная карьера 
Воспитанник тираспольского «Шерифа».

Зимой 2018 года перешёл в хорватский клуб «Осиек».   

В 2020-2021 выступал на правах аренды за словенские клубы «Олимпия» и «Копер».

4 сентября 2021 года перешёл в хорватский клуб «Славен Белупо».

7 сентября 2022 года на правах аренды присоединился к московскому «Торпедо».

Карьера в сборной 
В 2018-2019 годах выступал за молодёжную сборную Молдавии. 

3 сентября 2020 года дебютировал за главную сборную Молдавии, в матче против сборной Косова.

Статистика выступлений

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: 18 матчей / 1 гол; 4 победы, 3 ничьих, 11 поражений.

Достижения 
 «Шериф»
 Чемпион Молдавии (2): 2016/17, 2017
 Обладатель Кубка Молдавии: 2016/17
 Обладатель Суперкубка Молдавии: 2016
 Итого : 4 трофея

 «Шериф-2»
 Победитель Дивизиона A: 2016/17
 Итого : 1 трофей

 «Осиек»
 Бронзовый призёр чемпионата Хорватии: 2018/19

 «Осиек II»
 Бронзовый призёр Второй лиги: 2018/19

Примечания 

Футболисты Молдавии
Игроки сборной Молдавии по футболу
Игроки ФК «Шериф»
Игроки ФК «Шериф-2»
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК «Копер»
Игроки ФК «Славен Белупо»
Игроки ФК «Торпедо» Москва